Zdenko Kaprálik (Dolný Kubín, 28 augustus 1985) is een Slowaaks voetballer die als verdediger speelt. Kaprálik kwam van 2008 tot 2010 uit voor FC Zwolle en daarna nog een half jaar op amateurbasis voor SC Cambuur. In het seizoen 2011/12 speelde hij voor FC Oss. In het seizoen 2012/13 speelde hij bij FC Baník Ostrava om daarna bij Oss terug te keren.

Hij debuteerde op 8 augustus 2008 voor FC Zwolle in de wedstrijd FC Zwolle – MVV (0–0). Kaprálik speelde in totaal 44 competitiewedstrijden voor het Zwolse team.

Op 21 februari 2014 werd bekend dat Kaprálik Nederland ging verlaten om zijn carrière voort te zetten in Thailand.

Statistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van FK Inter Bratislava
 Lijst van spelers van FC Zwolle
 Lijst van spelers van SC Cambuur
 Lijst van spelers van TOP Oss

Externe link
  Profiel en statistieken van Zdenko Kaprálik op transfermarkt.nl

Slowaaks voetballer